

Letteratura
 Trilby – romanzo del 1894 di George du Maurier

Cinema 
 Trilby – film del 1908 diretto da Viggo Larsen
 Trilby – film del 1912 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck, Anton Kolm e Claudius Veltée
 Trilby – film del 1914 diretto da Harold M. Shaw
 Trilby – film del 1915 diretto da Maurice Tourneur
 Trilby – film del 1923 diretto da James Young

Teatro
Trilby – lavoro teatrale di Paul M. Potter

Televisione 
 Trilby – episodio della serie televisiva Studio One (1950)
 Trilby – episodio della serie televisiva Saturday Playhouse (1958)
 Trilby – episodio della serie televisiva Ficciones (1973)
 Trilby – episodio della serie televisiva BBC Play of the Month (1976)

Altro 
 Trilby – tipo di cappello
 Trilby – balletto con coreografia di Marius Petipa e musica di Yuli Gerber
 Trilby – census-designated place statunitense situato in Florida